

Cinema 
 Rapunzel - L'intreccio della torre (Tangled) – film del 2010 diretto da Nathan Greno e Byron Howard
 Rapunzel - Le incredibili nozze (Tangled Ever After) – cortometraggio del 2012 diretto da Nathan Greno e Byron Howard
 Rapunzel - Prima del sì (Tangled: Before Ever After) – film TV del 2017, antefatto della serie televisiva 
 Rapunzel - La serie (Tangled: The Series) – serie televisiva trasmessa da Disney Channel

Teatro 
 Rapunzel il musical – commedia musicale ideata da Maurizio Colombi

Letteratura 
 Rapunzel – titolo originale tedesco della fiaba Raperonzolo dei Fratelli Grimm

Musica 
 Rapunzel – singolo di Daniela Mercury del 1997
 Rapunzel – singolo della Dave Matthews Band del 1998, dall'album Before These Crowded Streets